Sevecke ist der Familienname folgender Personen:

 Rikke Læntver Sevecke (* 1996), dänische Fußballspielerin
 Torsten Sevecke (* 1962), deutscher Verwaltungsjurist und politischer Beamter (SPD)